15-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 31 октября по 16 ноября в пяти городах Японии с участием 24 национальных сборных. Чемпионский титул впервые выиграла сборная России.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Италия — победитель предыдущего чемпионата; 
 Азербайджан, Россия, Нидерланды, Турция, Германия, Сербия и Черногория, Польша — по итогам европейской квалификации;
 Китай, Тайвань (Китайский Тайбэй), Южная Корея, Казахстан — по итогам азиатской квалификации;
 США, Пуэрто-Рико, Мексика, Куба, Доминиканская Республика, Коста-Рика  — по итогам североамериканской квалификации;
 Бразилия, Перу — по итогам южноамериканской квалификации;
 Кения, Камерун, Египет — по итогам африканской квалификации.

Система проведения 
24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы. 16 команд (по четыре лучшие из каждой шестёрки) вышли во второй этап, где образовали две группы по 8 команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4-е места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Квалификация

Европа 
Отбор в финальную часть чемпионата мира проходил на Европейском континенте в 3 этапа. На первом этапе соревнования проходили в 3 группах по 5 команд в каждой, первые и вторые места в группах выходили спортсменок во второй этап отбора. В группе «А» сборные Испании и Сербии и Черногории, были сильней сборных Англии, Албании и Шотландии. В группе «B» спортсменки Словакии и Белоруссии взяли верх над Словенией, Австрией и Португалией. В группе «С» Франция и Бельгия квалифицировались выше Финляндии, Норвегии и Боснии и Герцеговины.

Шесть сборных победителей третьего раунда и шестёрка команда с более высоким рейтингом образовали 3 группы по 4 команды, двое лучших из квартетов отбирались в последний раунд отбора. В группе «D» первенствовали Азербайджан и Бельгия. В группе «Е» Украина и Греция. В группе «F» Чехия и Сербия и Черногория.

На последнем этапе отбора команды образовали 3 группы по 4 команды, двое лучших отбирались в финальную часть напрямую, команды же расположившиеся на 3-х местах, разыгрывали между собой дополнительный турнир победитель, которого получал последнюю путёвку на Чемпионат Мира. В итоге в Группе «G» Азербайджан и Россия оказались сильнее Болгарии и Чехии. В Группе «H» Нидерланды и Турция первенствовали над Украиной и Бельгией. В Группе «I» Германия и Сербия и Черногория были сильней Польши и Греции. В рамках турнира команд занявших третье место в группах сборная Польши была сильнее Болгарии и Украины.

Сборная Италии прошла в финальную стадию чемпионата без квалификации, как победитель предыдущего турнира.

Африка 
Отбор проходил в 3-х группах по 4 и 5 команд, победители групп квалифицировались на чемпионат мира. В Группе «А» волейболистки Египта были сильнее спортсменок Нигерии, ЮАР и Ботсваны. В Группе «B» Кения оказалась сильней Алжира, Республики Конго, Демократической Республики Конго и Эритреи. В Группе «C» команда Камеруна была успешнее Туниса, Маврикия и Уганды.

Азия 

Япония вышла в финальную часть как хозяйка турнира. Оставшиеся четыре места разыгрывались в двух группах с 5-ю и 6-ю участниками соответственно, две лучшие команды из каждой группы квалифицировались в финальную часть. В группе «А» спортсменки Китая и Тайваня, были сильнее сборных Австралии, Иордании, и Узбекистана. В группе «В» Южная Корея и Казахстан взяли верх над командами Таиланда, Филиппин и Тонга.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Отборочный турнир проходил в два этапа. На первом этапе были образованы 3 группы с 4 и 5 командами. Из 2 групп с четырьмя командами в следующий этап отбора выходили победители, из группы же с 5-ю сборными в следующий этап отбирались 2-е лучшие команды. В Группе «А» сборная Ямайки была сильней Нидерландских Антил, Британских Виргинских Островов и Каймановых Островов. В Группе «В» команда Барбадоса была успешней Доминики, Сент-Китса и Невиса а также сборной Антигуа и Барбуды. В Группе «С» спортсменки Мексики и Гватемалы переиграли сборные Никарагуа, Гондураса и Панамы.

На следующем этапе отбора эти четыре команды плюс шестерка сборных с более высоким рейтингом, образовали две группы по 5 команд, из которых по трое лучших отправились в Японию. В Группе «D» команды США, Пуэрто-Рико и Мексики, были сильней Канады и Барбадоса. В Группе «Е» Куба, Доминиканская Республика и Коста-Рика переиграли спортсменок Гватемалы и Ямайки.

Южная Америка 
Борьба за выход в финальную часть Чемпионата мира развернулась в единственной группе из 5-ти команд, две лучшие квалифицировались. Таким образом сборные Бразилии и Перу, были сильней команд Аргентины, Уругвая и Эквадора.

Турнир 

Матчи первого группового этапа прошли в городах:
 Токио (группа A)
 Саппоро (группа B)
 Кобе (группа C)
 Нагоя (группа D)

Матчи второго группового этапа прошли в городах:
 Осака (группа F)
 Нагоя (группа E)

Полуфинальные поединки и финал
 Осака

Первый групповой этап

Группа A 
Токио

Группа B 
Саппоро

Группа C 
Кобе

Группа D 
Нагоя

Второй групповой этап

Группа E 
Нагоя

Группа F 
Осака

Плей-офф 
Осака

За 9—12-е места

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Итоги

Чемпион

Положение команд

Призёры

Индивидуальные призы

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2006

Ссылки 
 
 Официальный сайт Чемпионата мира по волейболу 2006
 Чемпионат мира-2006 на сайте FIVB

2006 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Октябрь 2006 года
Ноябрь 2006 года
Спорт в Японии в 2006 году
Чемпионаты мира в Японии